«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»:
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — советский телесериал
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — одна из частей одноимённого сериала

См. также 
 Приключения Шерлока Холмса